Jayamekar (Baros), een plaats in Indonesië
Jayamekar (Padalarang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing